Chords:
  — шведский музыкант, работающий в жанре хип-хоп
 The Chords (группа, США)